Markwart steht für:
 männlicher Vorname, siehe Markward (Name) #Markwart
 Eichelhäher, siehe Eichelhäher #Namensgebung

Markwart ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Markwart (1864–1930), deutscher Orientalist und Historiker
 Karl Markwart (1866–1935), deutscher Politiker
 Nevin Markwart (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Markwardt
 Markwartinger, böhmisches Adelsgeschlecht
 Markwort
 Marquardt